Мантек — фамилия.
 Мантек, Франк (1959) — немецкий тяжелоатлет.
 Мантек Чиа (1944) — даосский учитель.